Aanwijzing (spoorverkeer), een term in het spoorverkeer
 Lastgeving (Belgisch recht), een figuur in het Belgische recht
 Lastgeving (Frans recht), een figuur in het Franse recht
 Lastgeving (Nederlands recht), een figuur in het Nederlands recht